{{Административная единица
|Цвет1 = 
|Цвет2 =
|Русское название = Брук
|Оригинальное название = Brooke County
|Герб = 
|Флаг =
|Страна = США
  |lat_dir = N |lat_deg = 40 |lat_min = 17 |lat_sec = 0
  |lon_dir = W |lon_deg = 80 |lon_min = 36 |lon_sec = 0
  |region     = US-AZ
  |уровень    = 2
|Статус = округ
|Гимн =
|Входит в = Зап. Виргинию
|Включает =
|Столица = Уэллсберг
|КрупныйГород = 
|КрупныеГорода =
|Дата = 1797 год
|Глава =
  |Название главы                 = Глава округа
|Глава2 =
  |Название главы2                =
|ВВП =
  |Год ВВП                        = 
  |Место по ВВП                   = 
  |ВВП на душу населения          = 
  |Место по ВВП на душу населения = 
|Язык =
|Языки =
|Население = 24 609 
  |Год переписи                   = 2010
  |Место по населению             = 
  |Плотность                      = 103
  |Место по плотности             = 
  |Национальный состав            = 
  |Конфессиональный состав        = 
|Площадь = 238
  |Место по площади               =
|Максимальная высота = 418<ref>Майкл Шварц «Доклад о наивысшей точке округа Брук» , 19 августа 2000, на сайте cohp.org</ref>
|Средняя высота =
|Минимальная высота =
|Широта =
|Долгота =
|Карта = Map of USA WV.svg
|Карта административной единицы = Map of West Virginia highlighting Brooke County.svg
|ЧасовойПояс = Восточное время: ВГМ-5/-4
|Аббревиатура =
|ISO =
|FIPS = 009
|Код автомобильных номеров =
|Сайт = http://www.brookewv.org/
|Параметр1 =
|Название параметра1 =
|Примечания =
}}
Брук () — один из 55 округов штата Западная Виргиния в США.

 Описание 
Округ расположен в северной части штата, с севера и юга граничит с другими округами штата, с запада — с Огайо, с востока — с Пенсильванией. Назван в честь 10-го губернатора Виргинии () (1794—1796) . Административный центр — Уэллсберг. Открытые водные пространства составляют 8 км² (3,7% от общей площади округа в 238 км²).

В XIX веке в округе было широко развито производство зерна, на берегу Буффало-Крик была построена верфь, с 1813 года начинают появляться многочисленные стекольные заводы — и стекольная промышленность останется ведущей отраслью округа вплоть до 1960-х годов. В XX веке округ из сельскохозяйственного начинает превращаться в индустриальный: вокруг многочисленных угольных шахт закладываются новые города, появляются химические и сталеплавильные заводы

 Расовый состав 
 Белые — 97,9%
 Афроамериканцы — 0,9%
 Азиаты — 0,3%
 Коренные американцы — 0,1%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0%
 Две и более расы — 0,7%
 Прочие — 0,1%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 0,4%

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 25 447 жителей в составе 10 396 домашних хозяйств и 7 152 семей. Плотность населения составляет 111 человек на км². На территории округа насчитывается 11 150 жилых строений, при плотности застройки 48 строений на км².

В составе 26,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 55,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,36 человека, и средний размер семьи 2,88 человека.

Возрастной состав округа: 20,40 % моложе 18 лет, 9,40 % от 18 до 24, 25,80 % от 25 до 44, 26,00 % от 45 до 64 и 18,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 41 лет. На каждые 100 женщин приходится 91,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 89,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 981 USD, на семью — 39 948 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 34 397 USD против 19 711 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 131 USD. Около 9,50 % семей и 11,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,40 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,10 % тех кому было уже больше 65 лет.

 Достопримечательности 
 Заповедники:
 
  (частично)
  (частично)

 См. также 
 Список округов Западной Виргинии
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Брук на сайте wvgenweb.org
 Подшивка окружной газеты The Brooke County Review на сайте smalltownpapers.com
 Округ Брук на сайте epodunk.com

Округа Западной Виргинии
Появились в 1796 году